De 1. slovenska nogometna liga (ook bekend onder sponsornaam PrvaLiga Telekom Slovenije) is de hoogste voetbaldivisie in Slovenië.

In deze competitie spelen tien clubs. Elke club speelt 4 keer tegen alle andere clubs, twee keer thuis en twee keer uit. Elke club speelt dus in totaal 36 wedstrijden. Aan het eind van het seizoen plaatst de kampioen zich voor de (voorronden van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Slovenië, voor de (voorronden van de) UEFA Europa League. De nummer 10 degradeert rechtstreeks en de nummer negen speelt een promotie/degradatie play-off tegen de nummer twee van de 2. slovenska nogometna liga.

Geschiedenis
Tussen 1920 en 1991 was de Sloveense competitie een regionale competitie binnen het voetbalsysteem in eerst het Koninkrijk Joegoslavië en later de Republiek Joegoslavië waar voornamelijk Olimpija Ljubljana (van 1966-1984 negentien seizoenen onafgebroken) in de hoogste divisie uitkwam.

Deelrepubliek Slovenië

 * Čakovec maakt nu deel uit van Kroatië.

Landskampioenen

Prestaties per club

Eeuwige ranglijst deelname 
De clubs die vet zijn weergegeven spelen huidig seizoen (2022-2023) in de hoogste klasse.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Sloveense scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de 1. slovenska nogometna liga, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.
 Igor Bučar
 Darko Čeferin
 Darko Jamšek  
 Matej Jug
 Strecko Kandare
 Drago Kos
 Robert Krajnc
 Milan Mitrović
 Damir Skomina
 Slavko Vinčić
 Mitja Žganec

Sloveense voetbalcompetitie